В химии и физике - атомная единица массы, применяемая для измерения масс молекул, атомов, атомных ядер и элементарных частиц, определяется как 1⁄12 массы атома углерода 12C;
 В экологии, праве, теории и практике устойчивого развития - единица квоты выбросов парниковых газов, объект биржевых торгов.